Rootsiküla är ett estniskt ortnamn som betyder svenskbyn och kan syfta på följande platser:

Rootsiküla, Ösel, by på Ösel i landskapet Saaremaa (Ösel)
Rootsiküla, Kynö, by på Kynö i landskapet Pärnumaa
Rootsiküla, Tartumaa, by i Peipsiääre kommun
Rootsi, Dagö, by på Dagö i landskapet Hiiumaa (Dagö) som även kallas Rootsi küla

Se även 
Rootsi
Rootsikülajärv eller Svenskbyträske